Logički sklopovi su osnovne jedinice od kojih se tvore računala, a njihova izvedba je zavisna o tehnologiji vremena u kojim su izrađene te mogu biti: mehanička, elektromehanička, elektronička, optička, kvantna, biološka, kemijska itd. Logički sklopovi imaju osnovu u matematičkoj logici, a tvore se oko osnovnih logičkih operacija:  I (eng. AND), ILI (eng. OR), NE (eng. NOT).

Osnovni logički sklopovi

Izvedeni logički sklopovi

Vidi 
 Logički sklop ILI (OR)
 Logički sklop I (AND)
 Logički sklop NE (NOT)
 Logički sklop NILI (NOR)
 Logički sklop NI (NAND)

 
Arhitektura računala